Предел може да се отнася за:

 седловината Предел отделя Пирин от Рила
 остров Предел се намира в река Дунав, в близост до островите Белене, Белица и Магарица.
 нос Предел е разположен на североизточния бряг на остров Анвер, Антарктика.
 хижа Предел, разположена на седловината Предел.